Niedźwiedź (Ermland-Mazurië), een dorp in de Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Olsztyński
 Niedźwiedź (Groot-Polen), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Ostrzeszowski
 Niedźwiedź (powiat Krakowski), een dorp in de Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Krakowski
 Niedźwiedź (powiat Limanowski), een dorp in de Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Limanowski
 Niedźwiedź (gemeente), een gemeente in de Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Limanowski
 Niedźwiedź (powiat Lipnowski), een dorp in de Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Lipnowski
 Niedźwiedź (powiat Świecki), een dorp in de Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Świecki
 Niedźwiedź (powiat Wąbrzeski), een dorp in de Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Wąbrzeski
 Niedźwiedź (Lublin), een dorp in de Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Rycki
 Niedźwiedź (Lubusz), een dorp in de Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Świebodziński
 Niedźwiedź (Mazovië), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Ostrołęcki
 Niedźwiedź (Neder-Silezië), een dorp in de Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Ząbkowicki
 Niedźwiedź (powiat Kielecki), een dorp in de Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Kielecki
 Niedźwiedź (powiat Staszowski), een dorp in de Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Staszowski
 Niedźwiedź (West-Pommeren), een dorp in de Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Stargardzki